{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (81301) - || 2000 GM3 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81302) - || 2000 GE5 || 3 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81303) - || 2000 GY5 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81304) - || 2000 GZ5 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81305) - || 2000 GP6 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81306) - || 2000 GV7 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81307) - || 2000 GZ8 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81308) - || 2000 GC9 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81309) - || 2000 GD10 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81310) - || 2000 GM10 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81311) - || 2000 GU10 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81312) - || 2000 GL11 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81313) - || 2000 GD12 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81314) - || 2000 GQ12 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81315) - || 2000 GX12 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81316) - || 2000 GE13 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81317) - || 2000 GM14 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81318) - || 2000 GW14 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81319) - || 2000 GB15 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81320) - || 2000 GP15 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81321) - || 2000 GE17 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81322) - || 2000 GC20 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81323) - || 2000 GM20 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81324) - || 2000 GC21 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81325) - || 2000 GM22 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81326) - || 2000 GO25 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81327) - || 2000 GY26 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81328) - || 2000 GA28 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81329) - || 2000 GE28 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81330) - || 2000 GN30 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81331) - || 2000 GF32 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81332) - || 2000 GJ32 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81333) - || 2000 GR32 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81334) - || 2000 GS32 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81335) - || 2000 GP33 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81336) - || 2000 GX35 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81337) - || 2000 GP36 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81338) - || 2000 GR37 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81339) - || 2000 GB38 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81340) - || 2000 GL38 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81341) - || 2000 GS38 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81342) - || 2000 GJ40 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81343) - || 2000 GB41 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81344) - || 2000 GJ41 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81345) - || 2000 GW41 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81346) - || 2000 GX43 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81347) - || 2000 GB47 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81348) - || 2000 GP47 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81349) - || 2000 GV47 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81350) - || 2000 GC49 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81351) - || 2000 GH50 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81352) - || 2000 GN50 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81353) - || 2000 GP50 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81354) - || 2000 GR52 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81355) - || 2000 GT52 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81356) - || 2000 GT53 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81357) - || 2000 GV55 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81358) - || 2000 GH57 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81359) - || 2000 GR57 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81360) - || 2000 GL58 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81361) - || 2000 GN59 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81362) - || 2000 GU59 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81363) - || 2000 GO60 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81364) - || 2000 GG61 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81365) - || 2000 GX61 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81366) - || 2000 GM63 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81367) - || 2000 GN64 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81368) - || 2000 GR64 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81369) - || 2000 GT64 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81370) - || 2000 GV64 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81371) - || 2000 GB65 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81372) - || 2000 GG65 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81373) - || 2000 GA67 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81374) - || 2000 GE67 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81375) - || 2000 GZ68 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81376) - || 2000 GB69 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81377) - || 2000 GG69 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81378) - || 2000 GT69 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81379) - || 2000 GO70 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81380) - || 2000 GT70 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81381) - || 2000 GJ71 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81382) - || 2000 GO71 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81383) - || 2000 GP71 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81384) - || 2000 GU71 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81385) - || 2000 GM72 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81386) - || 2000 GT73 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81387) - || 2000 GD75 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81388) - || 2000 GG75 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81389) - || 2000 GR78 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81390) - || 2000 GB79 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81391) - || 2000 GP79 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81392) - || 2000 GH81 || 6 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81393) - || 2000 GL81 || 6 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81394) - || 2000 GV82 || 7 april 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (81395) - || 2000 GK83 || 3 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81396) - || 2000 GO83 || 3 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81397) - || 2000 GZ83 || 3 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81398) - || 2000 GP84 || 3 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81399) - || 2000 GY84 || 3 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (81400) - || 2000 GA85 || 3 april 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten